Билиракис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Билиракис, Гас (род. 1963) — американский политик-республиканец греческого происхождения.
 Билиракис, Майкл (род. 1930) — американский политик греческого происхождения.